Moravany può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Moravany, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Moravany, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
Moravany, comune del distretto di Pardubice, nella regione di Pardubice

Slovacchia
Moravany, comune del distretto di Michalovce, nella regione di Košice  
Moravany nad Váhom, comune del distretto di Piešťany, nella regione di Trnava